Barta Tibor
 Barta Tibor (1944–2023) főorvos, Nyíregyháza díszpolgára
Bartha Tibor
 Bartha Tibor id. (1912–1995) református püspök, ogy. képviselő
 Bartha Tibor ifj. (1944–2010) református teológus
 Bartha Tibor (1961) állatorvos
 Bartha Tibor (1986) labdarúgó